Дёмино — деревня в Пермском районе Пермского края России. Входит в состав Пермского муниципального округа.

География 
Расположен в пригородной зоне краевого центра г. Перми.
Географическое положение
Расположена примерно в 3 км к юго-востоку от деревни Горшки.

История 
Деревня вошла в состав муниципального образования «Заболотское сельское поселение» согласно Закону Пермской области от 1 декабря 2004 года № 1868—402 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Пермского района Пермского края».

В 2008 году была упразднена как фактически прекратившая существование и исключена из данных административно-территориального устройства вместе с постоянно проживающим в ней населением. В связи с этим в переписи 2010 года деревня отсутствует.

В 2013 году по требованию прокуратуры края восстановлена в учётных данных.

С 2023 года входит в состав Пермского муниципального округа.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Проходит автодорога регионального значения 57К-0014 «Пермь — Усть-Качка».

Остановка общественного транспорта «Дёмино».

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Пермского района